

Toponymes 
 Le Monastier-sur-Gazeille est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région d'Auvergne. 
 Le Monastier-Pin-Moriès est une commune française, située dans le département de la Lozère en région Languedoc-Roussillon.